As eleições parlamentares irlandesas de 1997 foram realizadas a 6 de Junho de 1997. 

Na legislatura anterior, entre 1992 e 1997, a Irlanda sofreu algo histórico, dado que, pela primeira vez, houve uma mudança de governo, sem haver eleições que provocassem tal mudança. Em 1992, após as eleições legislativas, o Fianna Fáil e o Partido Trabalhista formaram um governo de coligação mas, em 1994, o Partido Trabalhista decidiu romper com o Fianna Fáil e formar um novo governo com o Fine Gael e a Esquerda Democrática, governo que foi conhecido como "Coligação Arco-Íris".

Os resultados destas eleições deram a vitória ao Fianna Fáil, que, conquistou 39% dos votos e 77 deputados. O Fine Gael, também, conseguiu bons resultados, obtendo 28% dos votos e 54 deputados.

O grande derrotado foi o Partido Trabalhista obtendo, apenas 10% dos votos e 17 deputados, que, comparando com as eleições de 1992, significou uma perda de 9% dos votos e de 16 deputados.

Também os Democratas Progressistas obteve um mau resultado, perdendo 6 deputados, ficando com 4 deputados. 

De destacar, o segundo deputado conquistado pelo Partido Verde, o regresso do Sinn Féin ao parlamento ao conquistar um deputado e, por fim, o deputado conquistado pelo novo Partido Socialista.

Após as eleições, o Fianna Fáil e os Democratas Progressistas chegaram a um acordo para formar um governo, liderado por Bertie Ahern, que, também, era apoiado por quatro deputados independentes.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda